Stibaromacha är ett släkte av fjärilar. Stibaromacha ingår i familjen Symmocidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Stibaromacha